Campegius Hermannus Gockinga (1748-1823) - Nederlands politicus
 Campegius Hermannus Gockinga (1804-1882) - President van de Hoge Raad der Nederlanden (kleinzoon van bovenstaande)